IFPI Slovenská Republika é uma empresa oficial que representa as indústrias musicais da Eslováquia e também é uma parada oficial do país, mas que tem as suas publicações feitas pela IFPI Česká Republika, da República Checa. Está associada ao IFPI.

Ver também 
 Certificações de vendas de discos no mundo

Ligações externas 
 
 Top 100

Empresas da música
Membros da IFPI